Witte de Withstraat ist der Name folgender Straßen in den Niederlanden:

 Witte de Withstraat (Amsterdam) 
 Witte de Withstraat (Den Haag) 
 Witte de Withstraat (Rotterdam)